Бебе́то (; полное имя — Жозе́ Робе́рту Га́ма де Оливе́йра (; ) — бразильский футболист, нападающий.

Биография 
Профессиональную карьеру начал в 1983 году. Выступал за бразильские клубы «Витория» (Салвадор), «Фламенго», «Васко да Гама», «Ботафого», испанские «Депортиво Ла-Корунья», «Севилья», мексиканский «Торос Неса», японский «Касима Антлерс» и «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

В сборной Бразилии дебютировал в 1985 году. Участвовал в чемпионатах мира 1990, 1994 и 1998 годов, став чемпионом мира в 1994 году. Серебряный призёр Олимпийских игр 1988 года и бронзовый — 1996. Всего провёл за главную сборную 76 матчей, забив 42 мяча.

В 1989 году был признан лучшим футболистом Южной Америки.

После чемпионата мира 1994 года стал знаменитым жест Бебето, которым он отпраздновал гол в ворота сборной Голландии в четвертьфинале. Его жена за три дня до матча родила ребёнка, и, празднуя взятие ворот, Бебето подбежал к боковой линии, сложил руки и сымитировал качание ребёнка. К нему сразу же присоединились Ромарио и Мазиньо.

В 2010 году Бебето был избран в конгресс штата Рио-де-Жанейро.

Достижения 
Командные

 Фламенго
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1986
 Чемпион Бразилии: 1987, 1989
 Депортиво Ла-Корунья
 Обладатель Кубка Испании: 1995
 Обладатель Супер-Кубка Испании: 1995
 Витория (Салвадор)
 Чемпион штата Баия: 1997
 Ботафого
 Чемпион турнира Рио — Сан-Паулу: 1998
 Сборная Бразилии
 Чемпион мира (до 20): 1983
 Победитель предолимпийского турнира: 1987
 Чемпион Панамериканских игр: 1987
 Вице-чемпион Олимпийских Игр: 1988
 Обладатель Кубка Америки: 1989
 Чемпион мира: 1994
 Победитель Кубка конфедераций ФИФА: 1997
 Вице-чемпион мира: 1998
Личные
 Лучший бомбардир штата Рио-де-Жанейро: 1988, 1989
 Лучший футболист Южной Америки: 1989 (по версии «El Pais»)
 Лучший футболист Кубка Америки: 1989
 Обладатель «Серебряного мяча» (по версии журнала «Плакар»): 1992
 Лучший бомбардир чемпионата Испании: 1993
 Лучший бомбардир в истории «Депортиво Ла-Корунья»: 101 гол

Примечания

Ссылки 
 
 Биография Бебето 
 Белое золото Бразилии

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Витория» Салвадор
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Ботафого»
Игроки ФК «Торос Неса»
Игроки ФК «Касима Антлерс»
Игроки ФК «Аль-Иттихад» Джидда
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Чемпионы мира по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Футболисты года в Южной Америке
Обладатели трофея Пичичи
Политики Бразилии